Utslagsspelet vid Fifa Confederations Cup 2013 var det andra och sista steget i turneringen efter gruppspelet, och genomfördes från 26 juni till 30 juni 2013.

De två bästa lagen från varje grupp (4 totalt) gick vidare till semifinal, där de vinnande lagen, i sin tur, gick vidare till final. De förlorande lagen ur semifinalerna spelade en match om tredjeplats.

Om en match stod lika efter full tid spelades en förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon pausvila. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matchen genom straffsparkar.

Kvalificerade lag 
Samtliga lag spelade tre matcher i gruppspelsomgången. Värdnationen Brasilien och de regerande världsmästarna Spanien vann samtliga matcher.

Spelträd

Semifinaler

Brasilien mot Uruguay 
Brasilien vann grupp A och möter Uruguay som kom tvåa i grupp B. Lagen har tidigare möts vid 72 tillfällen med 33 vinster för Brasilien, 20 vinster för Uruguay och 19 oavgjorda matcher. Lagen möttes senast den 6 juni 2009, under kvalspelet till VM i fotboll 2010, i Montevideo, Uruguay. Lagen har, sedan 2000, mötts vid 8 tillfällen, varav 5 har slutat oavgjort. Uruguay vann senast på brasiliansk mark den 25 november 1992, under en vänskapsmatch i Campina Grande. I tävlingssammanhang har man inte vunnit sedan (finalen av) VM 1950, den 16 juli 1950.

{{Resultat med trupp|id=BRA-URU
|nr       = 13
|bild     = BRA-URU-2013-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Fred Paulinho 
|mål2     =  Edinson Cavani
|arena    = Mineirão
|spelplats=Belo Horizonte
|publik   = 57483
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Júlio César
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=ESP-ITA
|nr       = 14
|bild     = ESP-ITA-2013-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     = 
|straffresultat = 7 – 6
|straffar1= Xavi Andrés Iniesta Gerard Piqué Sergio Ramos Juan Mata Sergio Busquets Jesús Navas 
|straffar2=  Antonio Candreva Alberto Aquilani Daniele De Rossi Sebastian Giovinco Andrea Pirlo Riccardo Montolivo Leonardo Bonucci
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 56083
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Iker Casillas
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch 

{{Resultat med trupp|ramfärg=brons|id=URU-ITA
|nr       = 15
|bild     = URU-ITA-2013-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Edinson Cavani 
|mål2     =  Davide Astori Alessandro Diamanti
|straffresultat = 2 – 3
|straffar1= Diego Forlán Edinson Cavani Luis Suárez Martín Cáceres Walter Gargano 
|straffar2=  Alberto Aquilani Stephan El Shaarawy Mattia De Sciglio Emanuele Giaccherini
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 43382
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Edinson Cavani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Final 

{{Resultat med trupp|ramfärg=gold|id=BRA-ESP
|nr       = 16
|bild     = BRA-ESP-2013-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Fred Neymar 
|mål2     = 
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 73531
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Källor
  Fifa.com

Noter

Fifa Confederations Cup 2013